Il doppio del torneo di tennis Hunt Communities USTA Women's Pro Tennis Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sanaz Marand e Ashley Weinhold che hanno battuto in finale Fatma Al-Nabhani e Maria-Fernanda Alvarez-Teran 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Elena Bovina /  Alexandra Mueller (semifinali)
 Maria Fernanda Alves /  Valerija Solov'ëva (semifinali)

 Adriana Pérez /  Al'ona Sotnikova (quarti di finale)
 Elizabeth Lumpkin /  Marie-Ève Pelletier (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hunt Communities USTA Women's Pro Tennis Classic 2012